Гарем — название нескольких фильмов:
 Гарем — кинофильм Марко Феррери 1967 года.
 Гарем — французский фильм режиссёра Артура Джоффе 1985 года.
 Гарем — американский художественный телефильм 1986 года, мелодрама, снятая режиссёром Уильямом Хэйлом.